Тухринйоки () — река в России, протекает по Лахденпохскому району Карелии. Устье реки находится в 6,6 км от устья реки Ихойоки по правому берегу. Длина реки составляет 16 км.

Река имеет правый приток Кярхяйоки (), вытекающий из озера Терваярви.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212102000010719.

Примечания 

Бассейн Тервунйоки
Реки Лахденпохского района